Роберт Бриско Эре (; 1846—1928) — английский священник и филателист, который был известен своими исследованиями филателистических подделок и фальшивок.

Биография 
Роберт Бриско Эре родился в 1846 году в семье преподобного Уильяма Эре (), который позднее, с 1870 года, служил  Англиканской церкви в  в Эссексе.

Роберт Эре учился в грамматической школе  для мальчиков в Камбрии. В 1871 году он стал священником и  в  (Эссекс).

В августе 1876 года он женился на Флоренции Изабелле Гофф (), дочери капитана А. Гоффа (покойного), в Альфамстоне.

Будучи капелланом Англиканской церкви в Берлине в 1880-х годах, Р. Эре отвечал за сбор в фонд строительства новой церкви, посвящённой Святому Георгию.

В 1890 году преподобный Эре был назначен ректором  в графстве Глостершир.

Вклад в филателию 
. Эре также работал филателистическим редактором журнала «The Bazaar» (1875).

.

Свой взгляд на филателию Эре подытожил в одной из статей из серии , заявив:

В 1921 году Роберт Бриско Эре был удостоен чести быть внесённым в «Список выдающихся филателистов».

Избранные труды 
Ниже перечислены основные работы Роберта Эре и их переиздания:
 
 The Future of Stamp Collecting // Nunn’s Philatelical Annual. — Ca. 1889. 
 Album Weeds; or, How to Detect Forged Stamps. — 2nd edn. — : Stanley Gibbons Limited, 1892. [Однотомное издание.]
 
 Album Weeds; or, How to Detect Forged Stamps. — Holton, KS, USA: The Gossip Printery, 1931. [Репринтное издание.]
 
 Album Weeds; or, How to Detect Forged Stamps. — 3rd edn. — Acton, Canberra, Australia: Manuka-Ainslie Press, ca. 1960. [Репринтное издание, 8 частей в мягкой обложке.]
 Album Weeds; or, How to Detect Forged Stamps. — 3rd edn. — USA: Lowell Ragatz & . [Репринтные издания: 1954 и 1975(?).]

См. также 
 
 Список фальсификаторов почтовых марок

Примечания

Ссылки 

 
 

Англиканские священники
Авторы филателистических публикаций
Лауреаты Списка выдающихся филателистов